

Patronymes 
Lazarev (masculin ; ) et Lazareva (féminin ; ), également Lazareff (transcription désuète), sont des patronymes russes notamment portés par :

Lazarev 
 Aleksandr Lazarev (1945-), chef d'orchestre russe ;
 Aleksandr Lazarev (1938-2011), acteur russe ;
 Evguéni Lazarev (1937-2016), acteur américano-russe ;
 Ivan Lazarev (1820-189), général russe ;
 Maksim Lazarev (1996-), hockeyeur russe ;
 Mikhaïl Lazarev (1788-1851), amiral et explorateur russe ;
 Sergueï Lazarev (1983-), chanteur russe ;
 Vassili Lazarev (1928-1990), cosmonaute russe ;
 Victor Lazarev  (1897-1976), historien d'art ;
 Vladimir Lazarev (1964-), joueur d'échecs français.

Lazareva 
 Anna Lazareva (1997-), joueuse de volley-ball russe ;
 Antonina Lazareva (1941-), athlète soviétique, spécialiste du saut en hauteur ;
 Ekaterina Lazareva (1995-), joueuse de volley-ball russe ;

Lazareff 
 Alexandre Lazareff  (1957-), entrepreneur, œnologue et écrivain français ;
 Hélène Lazareff (née Gordon, 1909-1988), journaliste française, épouse de Pierre Lazareff ;
 Pierre Lazareff (1907-1972), journaliste, patron de presse et producteur d'émissions de télévision français, époux d'Hélène Lazareff-Gordon ;
 Roger Boris Lazareff, dit Roger Féral (1904-1964), journaliste, écrivain, scénariste et auteur dramatique à succès, frère aîné de Pierre Lazareff.

Toponymes

Toponymes nommés d’après l’amiral russe 
 Mer de Lazarev, mer de l'océan Austral ;
 , montagnes de l'Antarctique ;
 Lazaroff, atoll du Pacifique aujourd’hui appelé Mataiva.

Autre toponyme 
 Lazarev Krst, village de la municipalité de Danilovgrad au Monténégro.

Marine 
 Admiral Lazarev, croiseur lance-missiles de la classe Kirov, dans la Marine soviétique puis dans la Marine russe.

Architecture 
 Pont Lazarev, pont à haubans de la ville de Saint-Pétersbourg en Russie.

Astronomie 
 (3660) Lazarev, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Divers 
 Institut Lazarev des langues orientales, ancien institut de langues caucasiennes de Moscou ;
 Napoléon  décore à Tilsitt le grenadier Lazareff de la croix de la Légion d'Honneur, tableau de Jean-Baptiste Debret.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme russe